Тренер года женской НБА () — ежегодная награда, вручаемая лучшему тренеру женской национальной баскетбольной ассоциации (ЖНБА), которая была учреждена в сезоне 1997 года. Победитель определяется комиссией спортивных обозревателей из США, каждый из которых голосует за трёх лучших тренеров 12 команд ЖНБА. За первое место начисляется 5 очков, за второе — 3, а за третье — 1. Наставник, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся лучшим тренером регулярного сезона. Действующим обладателем награды является Бекки Хэммон из «Лас-Вегас Эйсес».

Пять наставников выигрывали этот трофей больше одного раза: Ван Ченселлор, Майк Тибо и Шерил Рив — по три раза, а Билл Лэймбир, Дэн Хьюз и Курт Миллер — по два раза.

Семь тренеров выигрывали награду, а затем приводили свой клуб к чемпионскому титулу: Ван Ченселлор (1997—1999), Билл Лэймбир (2003), Джон Уизенант (2005), Брайан Аглер (2010), Шерил Рив (2011), Сэнди Бронделло (2014) и Бекки Хэммон (2022).

Легенда к списку

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Награды женской НБА